Sint-Mauruskerk (Beke)
Sint-Mauruskerk (Elsegem)
Sint-Mauruskerk (Holsbeek)

Mauruskerk